Эдуард II:

 Эдуард II Мученик (962—978) — король Англии в 975—978 гг., святой.
 Эдуард II (1284—1327) — король Англии в 1307—1327 гг.
 «Эдуард II» — пьеса Кристофера Марло.
 «Эдуард II» — фильм.